4269 Bogado – asteroide della fascia principale
 Cristián Bogado – calciatore paraguaiano di ruolo attaccante
 Jorge Bogado – cestista e allenatore di pallacanestro paraguaiano
 Mauro Bogado – calciatore argentino di ruolo centrocampista
 Rolando Bogado – calciatore paraguaianodi ruolo difensore